

Onomastica
Mitridate – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Mitridate fu il nome di numerosi dinasti in Asia Minore e in Oriente:
 in Persia:
 Mitridate – soldato che uccise Ciro il Giovane fratello di Artaserse
 Mitridate – eunuco, aiutò Artabano di Persia ad assassinare Serse I.
 Mitridate – combatté prima con Ciro e quindi con Artaserse contro i Greci, antenato dei re del Ponto.
 Mitridate – genero del re Dario III
 Flavio Mitridate – umanista italiano

Altro 
 Mitridate (Mithridate) – tragedia di Jean Racine
 Mitridate, re di Ponto - opera lirica di Wolfgang Amadeus Mozart
 Mitridate – album di Axos del 2016

Pagine correlate 
Anche molti sovrani portarono il nome di Mitridate:

In base alla numerazione:
Mitridate I
Mitridate II
Mitridate III
Mitridate IV
Mitridate V

In base al territorio
Mitridate del Bosforo
Mitridate di Cio
Mitridate di Commagene
Mitridate d'Iberia
Mitridate di Partia
Mitridate del Ponto